Григорий Чуйко:
 Чуйко, Григорий Леонтьевич (1930—2015) — металлург «Азовстали», Герой Социалистического Труда (1958)
 Чуйко, Григорий Владимирович — председатель совета директоров «Воронежсельмаш».